

Italia

Lazio 
 Chiesa dei Santi Fabiano e Sebastiano a Fiamignano

Liguria 
 Chiesa dei Santi Fabiano e Sebastiano a San Biagio della Cima
Chiesa dei Santi Fabiano e Sebastiano a Sarzana

Lombardia 
 Chiesa dei Santi Fabiano e Sebastiano a San Martino dall'Argine

Piemonte 
 Chiesa dei Santi Fabiano e Sebastiano a Fara Novarese
 Chiesa dei Santi Fabiano e Sebastiano a San Giusto Canavese

Toscana 
 Chiesa dei Santi Fabiano e Sebastiano a Chianciano Terme
 Chiesa dei Santi Fabiano e Sebastiano a  Chianni
Chiesa dei Santi Fabiano e Sebastiano a San Gimignanello di Rapolano Terme
 Chiesa dei Santi Fabiano e Sebastiano a Sovicille
 Chiesa dei Santi Fabiano e Sebastiano a Tremoleto

Trentino-Alto Adige 
 Chiesa dei Santi Fabiano e Sebastiano ad Ala
Chiesa dei Santi Fabiano e Sebastiano a Bersone, frazione di Valdaone
 Chiesa dei Santi Fabiano e Sebastiano a Brez, frazione di Novella
 Chiesa dei Santi Fabiano e Sebastiano a Castel Ivano
Chiesa dei Santi Fabiano e Sebastiano a Celledizzo, frazione di Peio
 Chiesa dei Santi Fabiano e Sebastiano a Selva, frazione di Levico Terme
Chiesa dei Santi Fabiano e Sebastiano a Pergine Valsugana
 Chiesa dei Santi Fabiano e Sebastiano a Terre d'Adige
 Chiesa dei Santi Fabiano e Sebastiano a Vermiglio
Chiesa dei Santi Fabiano e Sebastiano a Villamontagna, frazione di Trento
Chiesa dei Santi Fabiano e Sebastiano a Ville d'Anaunia

Veneto 
Chiesa dei Santi Fabiano e Sebastiano a Villorba

Svizzera 
 Chiesa dei Santi Fabiano e Sebastiano a Lavizzara

Pagine correlate 
 Chiesa dei Santi Sebastiano e Fabiano
 Chiesa dei Santi Rocco, Fabiano e Sebastiano
 Cappella dei Santi Fabiano e Sebastiano